Autigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Autigny-la-Tour, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Autigny, Seine-Maritime,

Schweiz 

 Autigny, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,